Eisenbahnunfall von Yokohama steht für:

 Eisenbahnunfall von Yokohama (1951) im Bahnhof Sakuragichō
 Eisenbahnunfall von Yokohama (1963) zwischen den Bahnhöfen Tsurumi und Shin-Koyasu